Scott Clark is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Hij werd gespeeld door acteur Vincent Irizarry, van 1987 tot 1989.

Scott is arts in het ziekenhuis van Santa Barbara. Als Gina Capwell blind wordt, zorgt hij erg goed voor haar. Deze zorg leidt tot een korte romance. Gina's leugens worden Scott al snel te veel en hij maakt het uit.

De vader van Scott, Ben Clark, werkt op een oliebooreiland van de Capwells. Scott is woedend als Ben aan kanker sterft. Hij geeft de Capwells de schuld.

De pijn wordt verzacht door Heather Donnelly. Heather is zijn collega in het ziekenhuis en ze worden een stel. Heather's vader, Arthur, probeert hen uit elkaar te drijven.

Ondanks een verloving verlaat Scott Heather voor zijn ex, Celeste DiNapoli. Als Heather zwanger blijkt te zijn, doet Scott alles om deel uit te maken van het leven van zijn kind. Zijn relatie met Celeste eindigt als hij achter haar verleden als hoer komt. Scott en Heather gaan tijdens hun laatste afleveringen op locatie in Chicago.

Scott had het ooit over een broer, maar deze maakte nooit zijn opwachting in de serie.

Clark, Scott